Babacar peut faire référence à :

Prénom 
Babacar est un prénom masculin, notamment porté par :
 Babacar Ba est un homme politique sénégalais ;
 Babacar Cissé est un joueur de basket-ball sénégalais ;
 Babacar Gaye est un général de corps d'armée sénégalais ;
 Khouma Babacar est un footballeur sénégalais ;
 Babacar M'Baye Gueye est un footballeur sénégalais ;
 Babacar Ndiour est un footballeur sénégalais ;
 
 Babacar Sèye est un avocat et homme politique sénégalais ;
 Babacar Touré est un journaliste et homme d'affaires sénégalais ;

Musique 
 Babacar est un album de France Gall sorti en 1987 ;
 Babacar est une chanson interprétée par France Gall, extraite de cet album,
 Babacar est un groupe de musique britannique formé par des membres de Shelleyan Orphan, The Cure et Presence ;
 Babacar est l'unique album de ce groupe sorti en 1998.

Babacar